«Кукушка» — двенадцатый студийный альбом группы Пилот, изданный в 2016 году.

Об альбоме 
По словам Ильи Чёрта, альбом Кукушка посвящён теме древней магии, которой, как он убеждён, в стародавние времена владели населяющие землю народы.

Песни, включённые в альбом, имеют весьма большой разрыв по времени создания — от написанной в 1988 году «Никто не споёт нам», до 2014 года, когда появилась композиция «Встретились на счастье».

Список композиций

Участники записи 
Пилот
 Илья Кнабенгоф — вокал, гитары, аранжировки, автор
 Никита Белозёров — ударные инструменты, перкуссия
 Сергей Вырвич — бас-гитара
 Павел Пиковский — гитара

Примечания 

Альбомы группы «Пилот»
Альбомы Kapkan Records